Times Ain’t Like They Used to Be ist eine Kompilations-Reihe von Yazoo Records. Die Reihe schließt insgesamt acht CDs und eine DVD ein, die einen Querschnitt durch die American Roots Music, also Blues, Folk und Old-Time Music sowie Gospel bietet. Alle Aufnahmen stammen aus den 1920er und 1930er Jahren.

Die erste CD, Times Ain’t Like They Used to Be, Vol. 1, erschien am 22. April 1997. Zusätzlich zu den acht CDs gibt es eine DVD, die Originalaufnahmen der damaligen Künstler, wie zum Beispiel Ernest Stoneman, Buell Kazee, die Memphis Jug Band oder die Nugrape Twins enthält.

Veröffentlichungen

CDs 
 Times Ain’t Like They Used to Be, Vol. 1

Blues in a Bottle – Prince Albert Hunt
Dollar Bill Blues – Charlie Jordan
Lost John Dean – Bascom Lamar Lundford
Streak of Lean, Streak of Flat – A. A. Gray & Seven Foot Dilly
Sinking of the Titanic – Richard „Rabbit“ Brown
Tennessee Girls – Dykes Magic City Trio
Shotgun Blues – Bob Campbell
Train on the Island – J.P. Nestor & Normon Edmonds
The Fault’s in Me – The Four Wanders
The Trail of Haley’s Comet – Happy Hayseeds
Wake Up You Drowsy Sleeper – The Oaks Family
How You Want Your Rollin’ Done – Louis Lasky
Fly Around My Pretty Little Miss – Frank Blevins and his Tar Heel Rattlers
On the Road Again – Memphis Jug Band
The Dying Soldier – Buell Kazee
Voice Throwin’ Blues – Buddy Boy Hawkins
Been on the Job Too Long – Wilmer Watts & the Lonely Eagles
Fannie Moore – Ken Maynard
I Got Your Ice Cold Nugrape – Nugrape Twins
The Old Miller’s Will – The Carson Brothers & Sprinkle
Skinner – Winston Holmes & Charlie Turner
How to Make Love – Southern Moonlight Entertainers
Old Jimmie Sutton – Grayson and Whitter

 Times Ain’t Like They Used to Be, Vol. 2

John Henry Blues – Earl Johnson and his Dixie Entertainers
Moanin’ the Blues – Allen Shaw
Lonesome Road Blues – Ernest Stoneman
Washboard Cut Out – Bobby Leegan and his Need More Band
Bob McKinney – Henry Thomas
Swanee River – Fiddlin' John Carson and his Virginia Reelers
James Alley Blues – Richard „Rabbit“ Brown
Sail Away Ladies – Uncle Dave Macon and his Fruit Jar Drinkers
The Rooster’s Crowing Blues – Cannon’s Jug Stompers
Tallapoosa Bound – A. A. Gray & Seven Foot Dilly
Billy Grimes the Rover – The Shelor Family
Brown Skin Girl Down the Line – The Massey Family
You Know You Done Me Wrong – Joe McCoy
Old Joe – Sid Harkreader & Grady Moore
Beware – Blind Alfred Reed
Knocking Down Casey Jones – Wilmer Watts and the Lonely Eagles
Four Day Blues – Tommy Bradley
Riley the Furniture Man – The Georgia Crackers
Piney Woods Girl – Ernest Stoneman & Emmett Lundy
State Street Rag – Louie Bluie
Sugar In The Ground – The Tweedy Brothers
Then I’ll Move to Town – Southern Moonlight Entertainers
Lord Keep Me With a Mind – Reverend D.C. Rice

 Times Ain’t Like They Used to Be, Vol. 3

I Know His Blood Can Make Me Whole – Blind Willie Johnson
Barth House Blues – Ashley’s Melody Men
Worried Blues – Frank Hutchison
Snake Doctor Blues – Jelly Jaw Short
Acom Stomp – East Texas Serenaders
Sal’s Got a Meatskin – The Carlisle Brothers
Streetcar Blues – Sleepy John Estes
Fort Smith Breakdown – Luke Hightning & his Ozark Strutters
Sleepy Desert – Wilmer Watts and the Lonely Eagles
Walking Blues – Son House
Sweet Rivers – Allison's Sacred Harp Singers
Gonna Die With My Hammer In My Hand – Williamson Brothers & Curry
Mean Black Cat – Charley Patton
Billy in the Low Ground – Lowe Stokes
Good Time Blues – Jelly Roll Anderson
Christmas Time Will Soon Be Over – Fiddlin' John Carson and his Virginia Reelers
Steel Drivin’ Man – Fruit Jar Guzzler
I’m So Glad – Skip James
Rock About My Sarah Jane – Uncle Dave Macon and his Fruit Jar Drinkers
I’m Talking My Audition to Sing Up in the Sky – Cap, Andy and Flip
Undertaker Blues – Buster Johnson & James Cole's Washboard Band
Sally Johnson – Oscar Harper's Texas String Band
I'll Stay On The Right Road Now – Fa Sol La Singers

 Times Ain’t Like They Used to Be, Vol. 4

Lowe Bonnie – Jimmie Tarlton
Early Morning Blues – William Harris
Billy In The Lowground – Burnett and Rutherford
Rambling Gambler – The Dixon Brothers
Every Day in the Week Blues – Pink Anderson & Simmie Dooley
I Got a Bulldog – The Sweet Brothers
Tom Cat Blues – Cliff Carlisle
Preacher Blues – Hi Henry Brown
Salt River – The Kessinger Brothers
Blushing Bride – The Golden Melody Boys
Kiss Me Quick – Georgia Yellow Hammers
Magnolia Blues – Charley Patton
Perrodin Two Step – Angelas le Jeunne
Bachelor’s Hall – Fiddlin’ John Carson
Walking Shoes (Bottom Up Shoes) – Tommy Johnson
Wolves Howling – The Stripling Brothers
Mistreated the Only Friend You Had – James Cole and his Washboard Band
Havana River Guide – Martin & Hobbs
I Want Two Wings to Veil My Face – Cotton Top Mountain Sanctified Singers
Make Down The Bed and We’ll All Sleep Together – Jess Hillard and his West Virginia Hillbillies
Special Rider Blues – Skip James
Walk Right in Belmont – Watts & Wilson
Leaving All to Follow Jesus – Rev. Rice & Congregation

 Times Ain’t Like They Used to Be, Vol. 5

Railroad Blues – Sam McGee
Step Stone – Floyd County Ramblers
Hard Time Killin’ Floor Blues – Skip James
Greenback Dollar – Weems String Band
Doggone That Train – Jimmie Davis
Framer’s Blues – Eli Framer
No Room for a Tramp – Roy Harvey & Jess Johnston
Just Over the River – Garland Brothers & Grinstead
Mule Skinner Moan – Ben Covington
Shortening Bread – Reaves White County Ramblers
Black-Eyed Susie – J.P. Nestor & Norman Edmonds
A Rag Blues – Buddy Boy Hawkins
Railroad Blues – Roy Harvey & Jess Johnston
Way Down in North Carolina – Grayson County Railsplitters
Citaco – The Swamp Rooters (A. A. Gray & Lowe Stokes)
Pistol Blues – Unknown Artist
Boat Song March – Murphy Brothers Band
I’ve Got No Honey Babe Now – Frank Blevins and his Tar Heels Rattlers
Bonnie Bess – Wilmer Watts and the Lonely Eagles
Cold Woman Blues – Blind Joe Reynolds
Hamilton’s Special Breakdown – Wyzee, Tucker & Lecroy
Johnny Goodwin – Bull Mountain Moonshiners
Some Happy Day – Charley Patton

 Times Ain’t Like They Used to Be, Vol. 6

Robinson County – Birkhead & Lane
Aunt Dinah’s Quilting Party – Floyd County Ramblers
It’s Cold in China – Mississippi Moaner
Sail Away Lady – Parker & Dodd
I’m Going Away in the Morn – Uncle Dave Macon and his Fruit Jar Drinkers
Seven Sister Blues – Tenderfoot Edwards
Cousin Sally Brown – Virginia Mountain Boomers
Whoopee Ti-Yi-Yo Git Along Little Dogies – Girls of the Golden West
Cherry Ball Blues – Skip James
Milwaukee Blues – Roy Harvey & Jess Johnston
Davy – Weems String Band
God Didn’t Make Me No Monkey Man – Eli Framer
Sally Gooden – Eck Robertson
My Trouble Blues – Jess Johnston & Byrd Moore
Prayer of Death, Part 2 – Charley Patton
Cheat ’Em – Red Headed Fiddlers
Jesus Paved the Way – Dewey & Gassie Bassett
Caroline – Louis Lasky
Swamp Cat Rag – The Swamp Rooters
Ten Cent Piece – Reaves White County Ramblers
Ninety Nine Blues – Blind Joe Reynolds
Rolling River – Jess Hillard and his West Virginia Hillbillies
At the Cross – Turney Brothers

 Times Ain’t Like They Used to Be, Vol. 7

Bust Down Stomp – Seven Foot Dilly and his Dill Pickles
Dixie Mail – Jimmie Tarlton
Times Has Done Got Hard Blues – King Solomon Hill
Mineola Rag – East Texas Serenaders
Christ Arose – Sheffield Male Quartet
Rainy Night Blues – Gitfiddle Jim
Good Gal Remember Me – Three Tobacco Tags
Texas Quickstep – Red Headed Fiddlers
Ham Bone Blues – Ed Bell
Cannonball Rag – David Miller
Little More Sugar in the Coffey/Peter Went a-Fishin’ – Fiddlin' John Carson and his Virginia Reelers
Devil and My Brown Shoes – Bo Weavil Jackson
Horseshoe Band – Stripling Brothers
Primrose Hill – Daniels-Deason Sacred Harp Singers
Hard Luck Child – Skip James
Go On, Nora Lee – Uncle Dave Macon & Sam McGee
Jeunes Gens Campagnard – Dennis McGee
I’m Gonna Cross the River of Jordan One of These Days – Jay Bird Coleman
Only a Tramp – Uncle Pete and Louise
Jack of Diamonds – Ben Jarrel & Frank Jenkins
Dry Spell House, Part. 1 – Son House
Pike's Peak – Ted Sharp, Hinman & Sharp
I'll Go Where You Want Me to Go – Old Southern Sacred Singers

 Times Ain’t Like They Used to Be, Vol. 8

It's Just Like Heaven – Vaughan Quartet
The Steeley Rag – Red Headed Fiddler
Paddlin' Blues – Gitfiddle Jim
Sand Mountain Drag – Dilly and his Dill Pickles
Sugar Baby – Dock Boggs
My Buddy Blind Papa Lemon – King Solomon Hill
The Lost Child – Stripling Brothers
The Girl That Carried the Girl from Town – Frank Hutchison
You Can't Keep No Brown – Bo Weavil Jackson
Mother Is with the Angels – Wright Brothers Quartet
Rambling Lover – Dick Reinhart
O'Clock Blues – Skip James
Yellow Rose of Texas – Da Costa Woltz’s Southern Broadcasters
Gonna Ride Till the Sun Goes Down – Johnny Barfield
Mamlish Blues – Ed Bell
Robinson County – Ted Sharp, Hinman and Sharp
Valse Des Vachers – Dennis McGee
Jailhouse Rag – David Miller
I Want Someone to Love Me – Tommy Johnson
Tennessee Tornado – Uncle Dave Macon & McGee Brothers
Roving Cowboy – Frank Jenkins
Big Bend Gal – Shelor Family
Yes! Tis Me – Reverend W.M. Mosley

DVD 
 Times Ain’t Like They Used to Be (DVD)

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Album (Country)
Old-Time Music
Album (Folk)
Gospel
Album (Blues)
Albenreihe